Dalmose ist 

 der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Dalmose (* 1997), dänische Handballspielerin
 Christian Dalmose (* 1968), dänischer Handballspieler und -trainer

 ein Ort in Dänemark
 Dalmose (Sydvestsjælland)